Кукес (Кукеш, Кукуш, алб. Kukës, Kukësi) — топоним.

 Кукес — город на северо-востоке Албании, в одноименной области Кукес, неподалёку от границы с автономным краем Сербии — Косово и Метохия.
 Кукес (область) — область на северо-востоке Албании.
 Кукес (округ) — один из 36 округов Албании, расположенный в северо-восточной части страны.

Фамилия 
Ку́кес — еврейская фамилия.
 Кукес, Владимир Григорьевич (род. 1934) — советский и российский учёный-медик, академик РАН.
 Кукес, Матвей Александрович (Алексеевич, 1915—?) — артист цирка, иллюзионист, акробат, жонглёр, известный под сценическим псевдонимом Дмитрий Матарди.
 Кукес, Семён Григорьевич (род. 1946) — российский и американский предприниматель.
 Кукес, Юрий Матвеевич (1951—2020) — советский и российский артист цирка, иллюзионист, народный артист России.